La temporada de 1970 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 22.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Sin ninguna otra escudería importante luchando en la categoría de 500cc, las MV Agusta continuaron dominando con Giacomo Agostini ganando su quinto título mundial consecutivo. Kawasaki comenzó a vender la Kawasaki H1R a escuderías privadas. La H1R fue la primera moto multicilindro de dos tiempos en ser vendida comercialmente. Ginger Molloy acabó con esta moto en segundo lugar por detrás de Agostini.

El título en 350cc de Agostini fue más dura al tener que lucharla con Kel Carruthers y Renzo Pasolini con las Benellis y Rod Gould con la escudería Yamaha. Gould alzó su título de 250 para Yamaha, batiendo a Carruthers. El alemán Dieter Braun dio a Suzuki el entorchado de 125 cc mientras que Derbi con Ángel Nieto se alzó con la corona de 50cc por segundo año consecutivo.

Hubo seis fallecidos en la TT Isla de Man, incluyendo la del aspirante al título, el español Santiago Herrero, haciendo del 1970 el más trágico de la historia de la competición.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 
{|
|

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1970
1970